Алварејдо има више значења:
 Алварејдо (Тексас)
 Алварејдо (Минесота)